27 (число)
27 год
 27 (песня) — песня шотландской группы Biffy Clyro.
 27 (альбом) — альбом аргентинского певца Андреса Чиро Мартинеса.

См. также 

 Клуб 27
 Тридевятое царство